Курама

 Курама () — гора в Японии высотой 584 метра
 Курама-рю — древняя школа кэндзюцу
 Курама, кураминцы () — этнографическая группа узбеков и казахов, живущая на реке Ангрен к югу от Ташкента и на юге Казахстана.

Киргизия 
 Курама — аильный округ в Панфиловском районе Чуйской области.

Казахстан 
 Курама — средневековое укрепление на территории Байзакского района Жамбылской области.
 Курама — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Курама — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Курама (также Курамино, ) — деревня в Учалинском районе Башкортостана.